Fine by Me – Chris Brown
 Fine by Me – Andy Grammer